Desa Sundawenang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sundawenang (administrativ by i Indonesien, lat -6,85, long 106,76), Jawa Barat, 
 Desa Sundawenang (administrativ by i Indonesien, lat -7,38, long 108,00), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar